Роздол, Роздолина (, ; ) — низинне місце на рівнині, долина. Часто містить озеро, став або річище

Селище:
 Роздол — Черкаська область, Золотоніський район
Села:
 Роздол — Запорізька область, Василівський район
 Роздол — Кіровоградська область, Голованівський район
 Роздол — Одеська область, Березівський район